Filialkirche Haselbach steht für:

 Filialkirche Braunau-Haselbach in Braunau am Inn, Oberösterreich
 Filialkirche Perschling-Haselbach in Perschling, Niederösterreich